markery nowotworowe
 Tn - dawny symbol radonu
 Tn - troponina
 Teatr Napięcie
 TN - TeamNeg